Цян может означать:
 Цян (народ) — народ в КНР.
 Цян — язык в КНР.
 Цян — фамилия.